Оксид кобальту може означати:
 Оксид кобальту(II), CoO (кристали сіро-зеленого кольору)
 Оксид кобальту(II,III), CoO·Co2O3 або Co3O4 (чорні кристали)
 Оксид кобальту(III), Co2O3 (чорні кристали)

Див. також 
 Моногідрат оксиду кобальту(III)

Багатозначні терміни
Оксиди